William P. Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William P. Smith House (Stickney, South Dakota), NRHP-ID: 04000471
 William P. Smith House (Beaver, Utah), NRHP-ID: 83003898